Зимние Паралимпийские игры 1992 года () прошли во французских городах Тине и Альбервиле.

Итоговый медальный зачёт

Участники

См. также 
 Зимние Олимпийские игры 1992
 Летние Паралимпийские игры
 Зимние Паралимпийские игры
 Дефлимпийские игры

Ссылки 
 Игры на сайте Международного Паралимпийского комитета

Зимние Паралимпийские игры
1992 год в спорте